Train of Consequences è un singolo del gruppo musicale statunitense Megadeth, pubblicato nel 1994 ed estratto dall'album Youthanasia.

Tracce
CD (UK)
Train of Consequences
Crown of Worms
Peace Sells... but Who's Buying? (live)
Anarchy in The U.K. (live)
CD - EP (USA)
Train of Consequences
Crown of Worms
Black Curtains
Ashes in Your Mouth (live)
Peace Sells...But Who's Buying?
Anarchy in the U.K. (live)

Collegamenti esterni